Леони́д Ива́нович Мо́ргун (творческие псевдонимы: Леонид Иванович Здано́вич, Александр Корне́ев; род. 29 июня 1954, Баку) — советский и российский писатель и переводчик.

Биография 
Родился в 1954 году в городе Баку. Получил образование филолога. Первый фантастический роман «Резидент Галактики» опубликовал в 1987. С 1991 года проживает в Москве. Руководит журналом «Фандет-экспресс». Автор фантастических романов, повестей и рассказов, в том числе для детей, переводов зарубежных авторов, а также книг из области символики и эзотерики. Кроме того, занимается издательским бизнесом.

Библиография 
Среди произведений художественной литературы у Леонида Моргуна наиболее заметны рассказы «Ещё не время», «К вопросу о „Первом законе…“», «Самый крупный экспонат», повести «Чудо», «Грис-космоплаватель», современная сказка «Резидент Галактики», роман «Сатанинская сила» и др. Он автор переводов произведений Гарри Гаррисона, Джеффри Примроуза и др., составитель антологий «В гостях у Дракулы», «Город гибели», «На языке мёртвых», «Рыцари ада», «Семья вампиров», «Логово Белого Червя», «Череп маркиза де Сада» и др.

Ссылки 
 Сведения об авторах сб. «Млечный путь», 2012 № 02(2). ВикиЧтение.
 Памятные даты. Июнь 2004. Русская фантастика.

Литераторы, известные под псевдонимами
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Русские писатели XXI века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Авторы приключенческой литературы